Biberkraut

 ist ein Name für die Gewöhnliche Osterluzei
 ist eine Schreibweise des Familiennamens von James Bieberkraut (1879–?), deutsch-israelischer Maler, Radierer, Restaurator und Wissenschaftler